Mape oder Mapé steht für:
 Mape, ein Suco im Verwaltungsamt Zumalai in Osttimor
 Ort im Suco Opa, siehe Opa (Lolotoe)
 Ort im Suco Raimea, siehe Raimea
 Mape-See, ein See in Sierra Leone
 Mapé (Fluss), ein Fluss in Kamerun
 Mapé Reservoir, ein See in Kamerun